Frishberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Frishberg, US-amerikanischer Radiomoderator
 Dave Frishberg (1933–2021), US-amerikanischer Jazzpianist
 Justin Frishberg, Athlet